Дамократ (Δαμοκράτης, Damokrates, Damocrates) може да се отнася за:

 Дамократ (Аргос), митичен цар на Аргос
 Дамократ (архитект), гръцки архитект през древността
 Дамократ (скулптор), гръцки скулптор през древността
 Дамократ (керамик), производител на керамика, на т.нар. „родоски вази“ през еленистко време
 Сервилий Дамократ (лекар), гръцки лекар през 1 век пр.н.е.

Други:

Демократ (Δημοκράτης, Demokrátes, Democrates)
 Демократ, гръцки Питагорски философ
 Демократ (философ епикурик), гръцки Епикур- философ през 340 пр.н.е.

Демокрит (Δημόκριτος, Dēmokritos, Democritus)
 Демокрит, древногръцки философ през 460-380 пр.н.е.